Caracol — animal do filo Mollusca

Geografia

Brasil
Rios
Rio Caracol (Mato Grosso do Sul)
Rio Caracol (Rio Grande do Sul)

Municípios
Caracol (Mato Grosso do Sul)
Caracol (Piauí)

Outros topónimos
Caracol (Haiti) — comuna do Haiti
El Caracol — antiga cidade Maia em Belize
Parque Estadual do Caracol — no Rio grande do Sul
Cascata do Caracol — no Rio grande do Sul

Outros usos
Cóclea — porção do ouvido interno dos mamíferos também chamado caracol
12557 Caracol — asteroide
Caracol Radio — rádio da Colômbia
Caracol Televisión — cadeia de televisão da Colômbia
Limaçon — figura matemática também conhecida como "Caracol de Pascal"
Kanelbulle — doce ou bolo em forma de caracol

Desambiguações de topônimos